

Підлісна сільська рада — сільське поселення, Грачовський район, Оренбурзька область
 Підлісна сільська рада — сільське поселення, Сосновський район, Тамбовська область